Artemis

 Artemis — спутник связи, построенный Европейским космическим агентством.
 Artemis — первый в мире детально проработанный проект ракеты «воздух-воздух».
 Artemis — программа НАСА по возвращению американцев на Луну, состоящая из 3 этаповː
 Artemis 1 — первый этап, предусматривает непилотируемый полёт корабля «Орион» вокруг Луны и его возвращение на Землю;
 Artemis 2 — второй этап, облёт естественного спутника Земли с экипажем на борту;
 Artemis 3 — третий этап, высадка астронавтов на Луну.

Артемис Фаул - серия романов про гениального мальчика и волшебный народец. Автор Йон Колфер.